Die Ekstraliga (Schach) 2020 ist die 19. Austragung der Ekstraliga und die 76. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Meister wurde VOTUM SA Polonia Wrocław, während sich WASKO HETMAN Katowice nach fünf Titeln in Folge mit dem zweiten Platz begnügen musste. Aus der I liga waren durch den Rückzug von Akademia Szachowa Gliwice im Vorjahr mit KSz Hetman Płock, UKS 21 Podlesie und LKS Wrzos Międzyborów ausnahmsweise drei Mannschaften aufgestiegen, von denen nur Płock den Klassenerhalt erreichte.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2020.

Modus 

Die zehn Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei muss am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die zwei Letztplatzierten steigen in die I liga ab und werden durch die beiden Erstplatzierten der I liga ersetzt. Über die Platzierung entscheiden zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage).

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden vom 26. August bis 3. September im Hotel Best Western in Kraków statt.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Turnierseite (polnisch)
 Ergebnisse und Meldungen bei chessarbiter.com (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
Ekstraliga (Schach)
Schachveranstaltung 2020